een Compound (leefgemeenschap)
 een Compound-stoommachine
 een Compoundboog
 een bepaald soort kneedbare massa, die vaak als afdichting in wartels wordt gebruikt
 Samengestelde stof, een chemische substantie van twee verschillende elementen, waarin de elementen verkeren in een vaste verhouding